Конти́нуум (от  «непрерывное, сплошное»):

Наука 
 Континуум (в физике) — сплошная среда, в которой исследуются процессы при различных внешних условиях.
 Пространственно-временной континуум — физическая модель, дополняющая пространство равноправным временны́м измерением.
 В математике:
 Континуум (теория множеств) — мощность множества вещественных чисел R.
 Континуум (топология) — связное компактное хаусдорфово топологическое пространство.

 Континуум — философский термин, употребляемый по отношению к учениям некоторых представителей древнегреческой философии.
 Диалектный континуум — термин, применяющийся в лингвистике в значении совокупности близких диалектов, непрерывно располагающихся на определённой территории.
 Растительный континуум — свойство растительности существовать в виде непрерывного покрова.

Религия 
 Сантана — континуум психофизических состояний, живое существо; термин буддийской философии.

Другое 
 Континуум — электронный музыкальный контроллер, разработанный Липпольдом Хакеном.
 «Континуум» — канадский фантастический телесериал 2012 года.
 «Континуум» — американский фантастический фильм 2015 года.
 Continuum — третий студийный альбом Джона Мейера, вышедший в 2006 году.
 Continuum — научное книжное издательство со штаб-квартирами в Лондоне и Нью-Йорке.
 Kontinuum — альбом Клауса Шульце, вышедший в 2007 году.
 Continuum — журнал ВИЧ-диссидентов.